Bimmermann ist der Familienname folgender Personen:
 Caesar Bimmermann (1821–1888), deutsch-niederländischer Landschaftsmaler
 Tom Bimmermann (* 1971), luxemburgischer Komponist